Гонка Чемпионов 2008 года прошла 14 декабря в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Соревнования прошли по олимпийской системе в личном зачёте и в Кубке Наций.

Составы команд 
 
 Михаэль Шумахер (Формула-1)
 Себастьян Феттель (Формула-1)

  1
 Дэвид Култхард (Формула-1)
 Джейсон Плэйто (BTCC)

  2
 Дженсон Баттон (Формула-1)
 Энди Приоль (WTCC)

  Команда «всех звезд»
 Хайме Альгерсуари (Британская Формула-3)
 Трой Бейлисс (Супербайк)

Первоначально должна была выступать сборная Австралии, но из-за травмы Марка Уэббера, не приехавшего в Лондон, был приглашён испанец Альгерсуари, и команда стала интернациональной.

 
 Карл Эдвардс (НАСКАР)
 Таннер Фоуст (Формула Дрифт)

 
 Иван Мюллер (WTCC)
 Себастьян Леб (WRC)

  Скандинавия
 Том Кристенсен (ДТМ, Ле-Ман)
 Маттиас Экстрем (ДТМ)

 
 Адам Кэрролл (А1 Гран-При)
 Гарри Макхэйл (WRC)

Кубок Наций

Кубок Хенри Тойвонена (Кубок Чемпиона Чемпионов)

Ссылки 

 Официальный сайт

2008 год в автоспорте
Декабрь 2008 года
События 14 декабря
Международные спортивные соревнования в Лондоне
2008 год в Лондоне
Спорт в Великобритании в 2008 году